Klagemann ist der Name von:

Eberhard Klagemann (1904–1990), deutscher Filmproduzent 
Eugen Klagemann (1902–1980), deutscher Kameramann 
Hans Klagemann (* um 1915), deutscher Jazz- und Unterhaltungsmusiker